Conde de Linhares — título nobiliárquico português
Linhares Futebol Clube — clube do Espírito Santo
Linhares Esporte Clube — clube do Espírito Santo

Topônimos

Linhares (Espírito Santo) —  município
Linhares (Juiz de Fora) —  bairro

Linhares (Carrazeda de Ansiães)
Linhares (Celorico da Beira)
Linhares (Paredes de Coura)
 aldeia da freguesia de São Tomé do Castelo e Justes (Vila Real)